Le terme anglais Wiske peut désigner :
La rivière Wiske

Mais aussi les localités suivantes au Royaume-Uni :
Appleton Wiske
Danby Wiske
Kirby Wiske
Newby Wiske

Homonymie
Homonymie de toponyme